Uitbraak SARS-CoV in 2002-03
 Uitbraak MERS-CoV in 2012
 Uitbraak SARS-CoV-2 in 2019-20